Bright Eyes (banda)
 Bright Eyes (canção de Blind Guardian)
 Bright Eyes (filme), com Shirley Temple

Desambiguação